Pfarrkirche Seewalchen steht für:
 Pfarrkirche Seewalchen am Attersee, Jakobus des Älteren, katholische Pfarrkirche in Seewalchen, Oberösterreich
 Gnadenkirche (Rosenau), evangelische Pfarre Lenzing-Kammer, in Seewalchen-Rosenau, Oberösterreich